50. Edycja okręgowych rozgrywek w piłce nożnej województwa białostockiego
8. Edycja okręgowych rozgrywek w piłce nożnej województwa łomżyńskiego i suwalskiego
Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej województwa białostockiego, łomżyńskiego, suwalskiego prowadzone są przez okręgowe związki piłki nożnej: białostocki, łomżyński i suwalski.

Mistrzostwo okręgu :
- białostockiego zdobyła Gwardia Białystok.
- łomżyńskiego, ostrołęckiego i ciechanowskiego zdobyła Mławianka Mława.
- suwalskiego zdobyła Nida Ruciane-Nida.
Puchar Polski okręgu:
- białostockiego zdobyła Jagiellonia II Białystok
- łomżyńskiego zdobyła Olimpia Zambrów
- suwalskiego zdobył Mazur Ełk.

Drużyny z województwa białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego występujące w centralnych i makroregionalnych poziomach rozgrywkowych:
 1 Liga - brak
 2 Liga - Jagiellonia Białystok
 3 Liga - Mazur Ełk, Wigry Suwałki, ŁKS Łomża, Sokół Sokółka, Włókniarz Białystok, Śniardwy Orzysz, Mamry Giżycko.

Klasa Okręgowa - IV poziom rozgrywkowy 
Grupa białostocka

Grupa łomżyńsko-ostrołęcko-ciechanowska

Grupa suwalska

Klasa A - V poziom rozgrywkowy 
Grupa białostocka

Grupa łomżyńska

 Po sezonie z rozgrywek wycofała się Victoria Jedwabne.

Grupa suwalska

 Brak tabeli, awans Kormoran Bystry i Znicz Biała Piska. Pozostałe drużyny w kolejności przypadkowej.

Klasa B - VI poziom rozgrywkowy 
Białostocka - gr.I

 Brak tabeli, awans Orkan Poświętne.

Białostocka - gr.II

 Zmiana nazwy Las na Ryś Narewka.
 Zmiana nazwy LZS na Rudnia Zabłudów.

Białostocka - gr.III

 Supraślanka II wycofała się po I rundzie, wyniki anulowano.

Grupa suwalska

 Brak tabeli, awans Znicz Bobry i Olimpia Miłki

Puchar Polski – rozgrywki okręgowe 
 BOZPN – Jagiellonia II Białystok : Włókniarz Białystok 0:0 (3:1)karne
 ŁOZPN – Olimpia Zambrów : ŁKS Łomża 0:0 (5:3)karne
 SOZPN – Mazur Ełk : Nida Ruciane-Nida 5:1

Bibliografia 
 
 
 
 Praca dyplomowa "Historia sekcji piłki nożnej Promienia Mońki", Wojciech Smółko.
 Historia klubu Ziemowit Nowogród

Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej województwa podlaskiego
1983 w polskim sporcie
1983 w piłce nożnej
1984 w polskim sporcie
1984 w piłce nożnej